Spaatz – frazione del comune tedesco di Havelaue
 Carl Andrew Spaatz – aviatore e militare statunitense
 Isola Spaatz – isola dell'Antartide